Lüthard ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Lüthard (* 1983), Schweizer Parteifunktionär (PNOS)
 Johannes Lüthard (auch Hans Sündli; 1490–1542), Schweizer Ordensgeistlicher

Siehe auch:
 Lüthardt
 Luthardt